Ква́терник () — хорватская фамилия. Известные носители:

 Кватерник, Эуген (1825—1871) — хорватский политический писатель и деятель, один из основателей Хорватской партии права.
 Кватерник, Славко (1878—1947) — хорватский военный и политический деятель, маршал.
 Эвген «Дидо» Кватерник (1910—1962) — хорватский политический деятель в годы Второй мировой войны, сын С. Кватерника.